Гаврии́л Гаври́лович Удовицкий () — член III Государственной думы от Полтавской губернии, герой Русско-японской войны.

Биография 
Православный, казак Кременчугской паланки, села Кобелячок Кременчугского уезда. Отец — Удовицкий Гаврил Иванович, мать — Удовицкая Анна Ивановна.

Окончил одноклассное народное училище.

В течение шести лет отбывал военную службу на Дальнем Востоке в Уссурийском мортирном полку, 1-м мортирном батальоне в Никольске-Уссурийском. Участвовал в Русско-японской войне и за боевые отличия был удостоен Георгиевского креста 4-й степени. Затем занимался земледелием, имел 5 десятин собственной земли.

В 1907 году был избран в члены III Государственной думы от Полтавской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию октябристов, со 2-й сессии — во фракцию прогрессистов, с 4-й сессии — в группу беспартийных. Состоял членом переселенческой комиссии.

Был женат. Жена Удовицкая Матрёна Гавриловна. Дети, сын Иван, дочери Полина, Мария, Галина, сын Степан.

С 1928 года проживал в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

Умер 16 марта 1945 года в Кривом Роге, где и похоронен на Черногорском кладбище по Галаховской улице.

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.
 Свидетельство о рождении УБ № 132273 запись № 34.
 Свидетельство о смерти № 117. Кривой Рог, городское бюро ЗАГС Днепропетровской область. 20.03.1945 г.

Ссылки 
 

Участники Русско-японской войны (Россия)
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Похороненные в Кривом Роге
Октябристы
Прогрессисты
Родившиеся в Кременчугском районе